Александр Сергеевич Бибичев (6 июня 1940, Бабушкин, Московская область — 25 апреля 2022, Новороссийск) — советский футболист, тренер по футболу. Заслуженный тренер России.

Биография 
Начинал с дворового футбола. С 13 лет тренировался в московском «Локомотиве», с 15 лет — в дубле команды. На первенстве СССР среди юношей в Узбекистане команда заняла четвёртое место, Бибичев забил 7 голов. Затем перешёл в ФШМ к Константину Бескову. В командах мастеров играл во второй по силе лиге за «Энергию» Волжский (1958—1962) и «Спартак» Орджоникидзе (1962). Карьеру игрока завершил из-за серьёзной травмы в 28 лет. Окончил Волгоградский институт физкультуры и высшую школу тренеров.

В 1977 году Бесков, возглавивший московский «Спартак», пригласил Бибичева на должность директора клубной футбольной школы. Через полгода в течение трёх лет работал вторым тренером. Затем работал тренером-селекционером сборных юношеских команд СССР по Москве. В 1983 году был направлен на Мальдивы тренировать сборную, с которой в 1984 году завоевал бронзовые медали Южноазиатских игр в Непале.

В 1988 году был назначен тренером юношеских сборных. С командой 1975—1976 годов рождения в 1990 году стал чемпионом СССР, в 1991 году занял второе место, в 1992 году выиграл юношеский чемпионат СНГ. С командой 1977—1978 годов рождения дважды выходил в финальную часть первенства Европы: на чемпионате 1994 года в Ирландии — проигрыш в 1/4 финала

В 1996 году стал тренировать клуб Мальдивских островов , который стал чемпионом Мальдив.

Позже переехал в Новороссийск, работал в тренерском штабе команды.

Примечания

Ссылки 
 Александр Бибичев: «Уроки Бескова не забываются»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Алания»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский
Тренеры сборной Мальдив по футболу
Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Тренеры ФК «Волгарь»